(ur. 16 lutego 2001 w Niigacie) – japońska tenisistka, finalistka juniorskiego French Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w sześciu singlowych i pięciu deblowych turniejach rangi ITF. 5 kwietnia 2021 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 169. pozycję, natomiast 13 sierpnia 2018 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 224. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Sportowcy związani z Niigatą
Ludzie urodzeni w Niigacie
Urodzeni w 2001